Да́улинг () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Даулинг, Александра (род. 1990) — английская актриса.
 Даулинг, Джонатан (1955—2020) — американский физик-теоретик.
 Даулинг, Джули (художница) (род. 1969) — коренная австралийская художница.
 Даулинг, Мик (род. 1946) — ирландский боксёр.
 Даулинг, Филип (род. 1967) — новозеландский кёрлингист.
 Даулинг, Финуала (род. 1962) — южноафриканская писательница.

Примечания